PGK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pangkalpinang (Indonesia)
 PGK – codice valutario ISO 4217 della Kina papuana, valuta della Papua Nuova Guinea